Gramatica ist der Familienname folgender Personen:

 Antiveduto Gramatica (1571–1626), italienischer Maler des Frühbarock
 Emma Gramatica (1874–1965), italienische Schauspielerin